Луксембург може бити:

 Луксембург, независна држава,
 Луксембург, град,
 Провинција Луксембург, једна од пет провинција белгијског региона Валоније